Con il nome di Sant'Ottone la Chiesa cattolica celebra:

Sant'Ottone Frangipane (†1127) – eremita in Ariano (di cui è santo patrono), celebrato il 23 marzo
Sant'Ottone di Bamberga (†1139) – vescovo tedesco, celebrato il 2 luglio
Sant'Ottone (†1220) – francescano, martire in Marocco, celebrato il 16 gennaio
Sant'Ottone di Heidelberg (†1344) – monaco benedettino nell'abbazia di Niederaltaich, celebrato il 28 dicembre